Михаи́л Вале́рьевич Алексе́ев (7 августа 1995, Пыть-Ях) — российский боксёр-профессионал, представитель второй полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2015 года, чемпион мира среди молодёжи по версии ВБО.

Биография 
Михаил Алексеев родился 7 августа 1995 года в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. В возрасте десяти лет начал заниматься акробатикой, так как хотел быть гибким, но затем по примеру двоюродного брата сделал выбор в пользу бокса.

Любительская карьера 
В 2012 году принял участие в юниорском чемпионате России в Кемерово, но сумел дойти здесь лишь до стадии 1/8 финала, проиграв со счётом 8:16 Владимиру Толочкину. На молодёжном всероссийском первенстве 2014 года в Элисте так же дошёл до 1/8 финала, потерпев поражение со счётом 0:3 от Габила Мамедова. Выполнил норматив мастера спорта России. По собственному признанию, покинул любительский бокс по той причине, что пропал интерес к нему, и захотелось попробовать себя среди профессионалов.

Профессиональная карьера 
В 2015 году познакомился с известным российским промоутором Алексеем Титовым и подписал контракт с его промоуторской компанией Titov Boxing Promotions, после чего переехал на постоянное жительство в Екатеринбург и в апреле дебютировал на профессиональном уровне. В дебютном поединке сразу встретился с довольно сильным соперником Марком Урвановым и по итогам четырёх раундов сумел выиграть у него единогласным решением судей (впоследствии Урванов одержал двенадцать побед подряд).

Алексеев довольно часто выходил на ринг, и к концу года в его послужном списке было уже шесть побед, хотя уровень оппозиции оставался не очень высоким. В марте 2016 года он досрочно победил Евгения Тарабукина и в мае благодаря череде удачных выступлений удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона мира среди молодёжи по версии Всемирной боксёрской организации — другим претендентом стал непобеждённый филиппинец Ромеро Дуно, бой между ними продлился все восемь раундов, и в конечном счёте Алексеев победил единогласным судейским решением со значительным перевесом, забрав тем самым чемпионский пояс себе.

На конец 2016 года запланирован бой между Михаилом Алексеевым и казахом Миржаном Жаксылыковым, при этом на кону будет стоять принадлежащий Жаксылыкову титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксёрского совета.

Статистика в профессиональном боксе

Примечания

Ссылки 
 
 Алексеев Михаил Валерьевич — страница на сайте Федерации профессионального бокса России

Спортсмены Екатеринбурга
Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Мастера спорта России